Опус (opus, мн. ч. opera) на латински означава работа, дело, творба. Използва се в много сфери, особено в музиката и архитектурата.

Изящни изкуства 
Общо в изкуството опус е официално или неофициално название на художествена творба. С магнум опус (или опус магнум) наричат най-добрата, най-известната, най-признатата творба на писател, художник или композитор. Магнум на латински е голям, велик.

Музика 
 Опус (музика) – на музикалните творби на композиторите дават опус номера, които обикновено следват реда на тяхното публикуване. На непубликуваните произведения дават WoO номера (Werk ohne Opuszahl, на немски работа без опус номер).

Архитектура 
Като термин в архитектурата означава техника, метод на свързване на строителните елементи, следвайки древно-римските стилове. Такива са:
 Опус квадратум
 Опус микстум
 Опус цементикум
 Опус сектиле - техника, широко разпространена в Римска империя, различаваща се от мозайката по големината и формата отделните елементи.

Други значения 
 „Опус Деи“ (Opus Dei, Божие дело) е консервативна римо-католическа организация, основана през 1928.
 Опус е австрийска поп-рок група.
 Опус е древно-гръцки град.